‼ (подвійний знак оклику,  U+203C) може означати:
 «Чудовий хід» в шахової нотації.
 Подвійний факторіал в математиці.
 «Перетворення типу даних в логічний» в програмуванні (відбувається через подвійне заперечення, де заперечується логічне значення і заперечується ще раз, перетворення значення або істинне або хибне).
 Оператор для вибірки списку елементів в мові програмування Haskell.
  — сімейство клацаючих приголосних, виявлених тільки в південноафриканських мовах жу і в ритуальній мові Домін у австралійських племен.
Символ ‼ може бути набраний в операційних системах Microsoft Windows з використанням комбінації ALT+19, або в простій формі утримуючи клавішу ALT і набрання цифри 1 і 9 на цифровій клавіатурі.

Див. також 
 !!!
 ! (значення)